

Patronyme
 Christian Louboutin (né en 1964), créateur français de chaussures et de sacs à main de luxe ;
 Hervé Louboutin (né en 1951), journaliste français ;
 Marc Louboutin (né en 1963), ancien lieutenant de police français auteur de plusieurs livres.

Homonymie
Homonymie de patronyme